Гран-при Монако 1995 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 28 мая 1995 года.

Гонка 

|}

 Гонка остановлена после аварии на первом круге, рестарт дан на полную дистанцию.
 Из-за нехватки средств эта гонка стала последней для команды Симтек.
 В команде Заубер Карл Вендлингер был заменён на чемпиона международной Формулы-3000 Жана-Кристофа Бульона.
 Андреа Монтермини наказан штрафом «stop&go» за фальстарт, затем дисквалифицирован за слишком поздний заезд на отбывание штрафа.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако